James McCall est un nom pouvant désigner :

 (1774-1856), homme politique américain de New York
 (1834-1915), chirurgien vétérinaire écossaise
 (1865-1925), joueur écossais de football
 (né en 1934), lieutenant-général américain
 (né en 1983), rapper américain

Voir aussi

McCall, James